ARB peut faire référence à :

Des structures et organisations:
 Académie royale de Belgique, à Bruxelles ;
 Armée révolutionnaire de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Agence régionale de la biodiversité ;
 Armée révolutionnaire bretonne.

Dans l'aviation:
  ;

En informatique:
 OpenGL Architecture Review Board, l'ancien nom du consortium à la tête d'OpenGL, devenu Khronos depuis ;
 , un langage de shaders pour processeurs graphiques créé par ce même groupe de travail ;